Europese weg 9
 Wandelroute E9
 BMW E9